Maraton mężczyzn podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 21 października o godzinie 13:00 czasu miejscowego na ulicach Tokio. Meta znajdowała się na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwycięzcą został Etiopczyk Abebe Bikila, który tym samym jako pierwszy w historii obronił tytuł mistrza olimpijskiego zdobyty cztery lata wcześniej na igrzyskach olimpijskich w Rzymie. Poprawił najlepszy wynik na świecie o ponad półtorej minuty uzyskując czas 2:12:11:2. W odróżnieniu od igrzysk w Rzymie Bikila biegł tym razem w butach. Walka o pozostałe medale miała dramatyczny przebieg. Na stadion jako drugi wbiegł reprezentant gospodarzy Kōkichi Tsuburaya, jednak na 120 metrów przed metą został wyprzedzony przez Brytyjczyka Basila Heatleya i musiał zadowolić się brązowym medalem. Wyprzedzenie na ostatnich metrach we własnym kraju uznał za osobistą klęskę, co w końcu przyczyniło się do jego samobójczej śmierci w 1968.

Rekordy

Wyniki

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Maraton